Kragau bezeichnet:

 den deutschen Namen von Prochladnoje (Kaliningrad, Selenogradsk)
 Kragau (Odenthal), den Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Bundesrepublik Deutschland